Il doppio del torneo di tennis Azores Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Henrik Holm e Nicklas Utgren che hanno battuto in finale Donny Isaak e Peter Nyborg 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 Henrik Holm /  Nicklas Utgren (Campioni)
 João Cunha e Silva /  Eduardo Masso (quarti di finale)

 Bertrand Lemercier /  Stéphane Simian (semifinali)
 Marius Barnard /  Martin Laurendeau (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Azores Challenger 1992